Remigio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Remígio (ort), Paraíba, Areia, 
 Remígio (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar